Rio Gogo
Língua gogo
Gogo vila e comuna da Costa do Marfim

Ou ainda:
Clássico Go-Go
Go-go subgênero do Funk
Desambiguação